Arabian Gulf Oil Company (Agoco; em árabe: شركة الخليج العربي للنفط‎‎) é uma companhia petrolífera sediada em Bengazi, Líbia.

História 
A companhia foi estabelecida em 1971.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Líbia

Ligações externas

Empresas da Líbia
Bengasi